Сан-Марино впервые приняло участие в конкурсе песни «Евровидение» в 2008 году. Эта страна стала 50-й из тех, что когда-либо участвовали в этом конкурсе. В 2011 году в Германии, Дюссельдорф за несколько дней до начала Евровидения певица Сенит, представляющая Сан-Марино, выпускает версию своей песни «Stand By» на русском языке. В 2012 году в Азербайджане, Баку, Сан-Марино представляет Валентина Монетта, в полуфинале она заняла 14 место, набрав 31 балл. В 2013 году в Мальмё также отправляется Валентина Монетта. Там она заняла 11-е место в полуфинале, набрав 47 баллов. На Евровидении 2013 Валентине Монетте не хватило всего лишь одного шага, для того чтобы представить свою страну в финале. Также по результатам голосования премии OGAE, Валентина Монетта с песней «Crisalide (Vola)» заняла второе место, получив наивысшие оценки от клубов Остального мира, Кипра, Норвегии, Италии, Македонии, Греции, Австрии, Турции и Германии.

В 2014 году страну третий раз представила Валентина Монетта с песней «Maybe (Forse)» и прошла в финал, где заняла 24 место, набрав 14 баллов. В 2019 году страну второй раз представлял певец Серхат, получив пока что лучший результат для страны, а именно 19-е место в финале с 77 баллами. На конкурс 2020 года возвращается певица Senhit, принимавшая участие от Сан-Марино в 2011 году, но в связи с отменной конкурса из-за пандемии COVID-19, на конкурс она не попала. В 2021 году вещатель дал артистке ещё шанс попробовать себя в конкурсе. В результате на конкурсе в Роттердаме Senhit с песней "Adrenalina" занимает 9 место в полуфинале и в финале 22 место. Песня была исполнена с рэпером Flo Rida.  Худший результат страны — 19-е (последнее) место в полуфинале на конкурсе 2008 года и 18 (также последнее) место в полуфинале на Евровидении-2017. Сан-Марино пропустила 2009 (Россия) и 2010 (Норвегия) годы, не принимала участие в конкурсе по финансовым причинам.

На «Евровидении-2017» по результатам второго полуфинала, стране не удалось пройти в финал. Позже появилась информация, что генеральный директор RTV усомнился, что Сан-Марино будет принимать дальнейшее участие на конкурсе, из-за не прохода в финал 3-й год подряд, заявив что „нет места для микро-государств на конкурсе «Евровидение»“. Таким образом, Сан-Марино может стать последней страной из стран микро-государств, которые откажутся от конкурса «Евровидение», до Сан-Марино ранее уже отказались Монако, который участвовал с 2004 по 2006 год и Андорра, которая участвовала с 2004 по 2009 год.

За 3 раза участия в финале Сан-Марино получило 141 балл, а в полуфинале — 533 балла.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование (2016 - 2021 гг.)

Полуфинал 
Полученные голоса Сан-Марино

Отданные голоса Сан-Марино

Финал 
Отданные голоса

Полученные баллы

Фотогалерея

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения